, è un toponimo slavo, il cui significato è vicino, davanti al mare, che indica le seguenti località 
 Primorsk – città dell'Oblast' di Leningrado
 Primorsk – località dell'Oblast' di Kaliningrad
 Primorsk – località dell'Oblast' di Volgograd
 Primorsk – città dell'Ucraina

Pagine correlate 

 Kraj primorskij
 Primorskij rajon